

Persone 
 John Clark (1761-1821) – politico statunitense
 John Clark (1766-1832) – politico statunitense
 John Clark (1784-1853) – presbitero statunitense
 John C. Clark (1793-1852) – politico statunitense
 John Bullock Clark (1802-1885) – politico statunitense, padre di John Bullock Clark Jr.
 John Clark (1825-1904) – politico statunitense
 John Howard Clark (1830-1878) – curatore editoriale australiano
 John Bullock Clark Jr. (1831-1903) – generale statunitense, figlio di John Bullock Clark
 John Clark (1835 – July 27, 1896) – politico canadese
 John Bates Clark (1847-1938) – economista statunitense
 John Clark (1849-1922) – pugile irlandese
 John Harrison Clark (ca. 1860-1927) – esploratore sudafricano
 John Davidson Clark (1884-1961) – politico e avvocato statunitense
 John Maurice Clark (1884-1963) – economista statunitense
 John S. Clark (1885-1956) – entomologo australiano
 John Arthur Clark (1886-1976) – politico canadese
 John George Walters Clark (1892-1948) – ufficiale britannico
 John Porter Clark (1905-1991) – architetto statunitense
 John Clark (1907-1984) – politico australiano
 John Drury Clark (1907-1988) – chimico e scrittore statunitense
 John Desmond Clark (1916-2002) – paleontologo britannico
 John Gordon Clark (1926-1999) – psichiatra statunitense
 John Clark (1928) – crickettista australiano
 John Clark (1932) – attore inglese
 John Clark (1933-2011) – attore statunitense
 John Pepper Clark (1935-2020) – poeta e drammaturgo nigeriano
 John Clark (1941) – calciatore scozzese
 John Clark (1944) – musicista statunitense
 John Clark (1944) – vogatore neozelandese
 John Clark (1948) – vogatore australiano
 John Clark (1964) – calciatore scozzese
 John Frank Clark (1964) – africanista statunitense
 John F. Clark (...) – politico statunitense

Personaggi immaginari 
 John Clark – personaggio dei romanzi di Tom Clancy
 John Clark Jr. – personaggio della serie televisiva NYPD - New York Police Department

Pagine correlate 
John Clarke